Појам Манчестер може да се односи на:
Манчестер, град у Уједињеном Краљевству
Шири Манчестер

Манчестер (Ајова), град у САД у држави Ајова
Манчестер (Њу Хемпшир), град у САД у држави Њу Хемпшир
Манчестер (Тенеси), град у САД у држави Тенеси
Манчестер (Џорџија), град у САД у држави Џорџија
Манчестер (Њујорк), град је у америчкој савезној држави Њујорк
Манчестер (Вашингтон), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Вашингтон
Манчестер (Вермонт), град је у америчкој савезној држави Вермонт
Манчестер (Вирџинија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Вирџинија
Манчестер (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
Манчестер (Калифорнија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
Манчестер (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
Манчестер (Кентаки), град је у америчкој савезној држави Кентаки
Манчестер (Конектикат), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Конектикат
Манчестер (Мериленд), град је у америчкој савезној држави Мериленд
Манчестер (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
Манчестер (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
Манчестер (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
Манчестер (Оклахома), град је у америчкој савезној држави Оклахома
Манчестер (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
Манчестер (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија
Авро Манчестер, британски бомбардер
Манчестер Јунајтед, фудбалски клуб из Манчестера
Манчестер Сити, фудбалски клуб из Манчестера